Карричес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 19 км². Население — 313 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителями города считаются Ла Катедра де Сан Педро эн Антиокия и святая Мария де ла Энсина.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо